Barnes Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Branch (Alabama), im Walker County
 Barnes Branch (Montgomery County, Arkansas)
 Barnes Branch (Sharp County, Arkansas)
 Barnes Branch (Georgia), im Jasper County
 Barnes Branch (Indiana), im Daviess County
 Barnes Branch (Carter County, Kentucky)
 Barnes Branch (Wayne County, Kentucky)
 Barnes Branch (Missouri), im Saline County
 Barnes Branch (Haywood County, North Carolina)
 Barnes Branch (Madison County, North Carolina)
 Barnes Branch (McDowell County, North Carolina)
 Barnes Branch (Onslow County, North Carolina)
 Barnes Branch (Cocke County, Tennessee)
 Barnes Branch (Cumberland County, Tennessee)
 Barnes Branch (Franklin County, Tennessee)
 Barnes Branch (Hardin County, Tennessee)
 Barnes Branch (Texas), im Bandera County
 Barnes Branch (Wisconsin), im Pepin County